

Saint chrétien 

 Véran de Cavaillon (-589), évêque de Cavaillon ;
 Véran de Vence (-449), évêque de Vence.

Toponyme 

 Saint-Véran, commune française des Hautes-Alpes ;
 Saint Véran, hameau de la commune de La Roque-Sainte-Marguerite dans l'Aveyron
 Vignoble de Saint-Véran, vignoble français de Bourgogne.

 Lac Saint-Véran, plan d'eau canadien de la rivière Moncouche.

Autres 

 Saint-véran, vin blanc français AOC du Mâconnais.